São Bento (dt.: St. Benedikt) steht u. a. für

 Palácio de São Bento, Lissabon, Portugal 
 Bahnhof Porto São Bento, Bahnhof in Porto, Portugal

Gemeinden (Freguesia) in Portugal:
 São Bento (Angra do Heroísmo)
 São Bento (Porto de Mós)
 São Bento de Ana Loura
 São Bento do Ameixial
 São Bento do Cortiço
 São Bento do Mato
 Aldeia Nova de São Bento

in Brasilien:
 São Bento (Maranhão)
 São Bento (Paraíba)
 São Bento Abade
 São Bento do Norte
 São Bento do Sapucaí
 São Bento do Sul, Munizip in Santa Catarina
 São Bento do Tocantins
 São Bento do Trairí
 São Bento do Una
 Serra de São Bento

Siehe auch
 Mosteiro de São Bento